Nosseir egyiptomi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Az Egyiptomi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Sikerei, díjai 
1971-ben a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként a FIFA az 1966-ban alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki,

Források 
 Játékvezető - 1974. XV. évfolyam 3-12. szám

Egyiptomi labdarúgó-játékvezetők